örmények, Örményországban és a világ több más országában élő népcsoport
örmény nyelv
Örményország
Örmény, Esztergom egyik középkori külvárosa